Folgende Kirchen tragen den Namen Gebhardskirche (unter dem Patrozinium des Heiligen Gebhard von Konstanz):

 St. Gebhard (Konstanz) in Konstanz
 St. Gebhard (Maierhöfen) in Maierhöfen
 Pfarrkirche Bregenz-St. Gebhard